AMG steht für:
 AB Motorfabriken i Göteborg, ehemaliger schwedischer Automobilhersteller
 Advanced Metallurgical Group, Metallurgiekonzern
 Albert-Martmöller-Gymnasium (Witten)
 Albertus-Magnus-Gymnasium, mehrere Schulen in Deutschland und Österreich
 Algebraisches Mehrgitterverfahren
 Allgemeine Motorwagen GmbH, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Allgemeine Musikgesellschaft (Basel)
 Allgemeine Musik-Gesellschaft Zürich
 Allied Military Government of Occupied Territories (AMGOT, später AMG), alliierte Militärbesatzungsbehörde
 in Deutschland Herausgeber der Alliierten Militärmark
 in Österreich Herausgeber des Alliierten Militärschillings
 Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland
 Arbeitskreis Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit 
 Arzneimittelgesetz (Deutschland)
 Arzneimittelgesetz (Österreich)
 Athletic Model Guild, US-amerikanisches Unternehmen
 Aufrecht, Melcher, Großaspach, deutsche Sportwagenfirma, heute Mercedes-AMG
 Amboin Airport (IATA-Code), Flughafen von Amboin, East Sepik Province, Papua-Neuguinea
 Mercedes-AMG, Tochtergesellschaft der Mercedes-Benz AG

amg steht für:
 Amarag (ISO-639-3-Code), eine der Yiwaidjansprachen in Australien

Abkürzung